Лимбах може бити:

 Лимбах (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Лимбах (Баден), општина у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг
 Лимбах (Вогтланд), општина у округу Фогтланд, у њемачкој покрајини Саксонија
 Лимбах (Кирн), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Лимбах (Пезинок), насеље у округу Пезинок, у Братиславском крају, Словачка